«Золоти ріг» — радянський чорно-білий художній фільм 1948 року.

Золотий Ріг — бухта в затоці Петра Великого Японського моря, по берегах якої розташоване місто Владивосток

Золотий Ріг — затока, що впадає в протоку Босфор в місці її з'єднання з Мармуровим морем, розташована переважно в межах Стамбула
 Золотий Ріг (метроміст) — вантовий міст у Стамбулі, по якому проходить Лінія М2.